L'édition féminine 2018 du tournoi de tennis de Stuttgart se déroule du 23 au , sur terre battue en intérieur. Elle appartient à la catégorie Premier. Karolína Plíšková remporte l'épreuve en simple, Raquel Atawo et Anna-Lena Grönefeld celle en double.

Lauréates 
Karolína Plíšková remporte le  en simple de sa carrière en battant en finale Coco Vandeweghe. Il s'agit de son  et de son  sur terre battue.

En double, Raquel Atawo et Anna-Lena Grönefeld remportent leur premier titre ensemble en battant en finale Nicole Melichar et Květa Peschke. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stuttgart (ATP 2018)
 Tournoi de tennis de Stuttgart
 Saison 2018 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2018
Stuttgart
Tennis en Allemagne en 2018
Tennis en avril 2018